Сианорти:

 Сианорти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Сианорти — микрорегион в Бразилии. Входит в штат Парана.
 Сианорти — бразильский футбольный клуб.